Evertz ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Evertz (1906–2001), evangelischer Pastor und Autor
 Carlo Evertz (* 1990), deutsch-belgischer Fußballspieler
 Egon Evertz (* 1936), deutscher Unternehmer, Musiker, Schachmeister sowie ehemaliger Automobilrennfahrer und Rennstallbesitzer
 Gabriele Evertz (* 1945), deutsch-US-amerikanische Malerin, Kuratorin und Professorin

 Ludwig Evertz (* 1955), deutscher Journalist, Redakteur, Fernsehmoderator und Reporter
 Stefan Evertz (* 1974), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Dialogbuchschreiber
 Theodor Evertz (um 1554), franko-flämischer Komponist der Renaissance

Siehe auch:
 Everts
 Everz
 Evers
 Evert (Begriffsklärung)